Чемпионат Европы по кёрлингу 2007 состоялся в городе Фюссен (Германия) с 1 по 8 декабря 2007 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняли участие 31 мужская и 23 женских команды.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 11-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняла сборная Дании.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 17-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняла сборная Дании.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2008. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест, а также победитель стыковых матчей между занявшими 8-е место в группе А и 1-е место в группе В (11-е в общей классификации).

Впервые в чемпионате участвовала мужская сборная Исландии.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2008; на чемпионате Европы 2008 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2008 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2008 примут участие в турнире группы B.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2008; на чемпионате Европы 2008 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2008 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2008 примут участие в турнире группы B.

Примечания

Ссылки 

2007
Чемпионаты Европы в Германии
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Фюссене
Декабрь 2007 года
кёрлинг